Gunillaea är ett släkte av klockväxter. Gunillaea ingår i familjen klockväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klockväxter
Gunillaea